James Walsh peut désigner :

 James Walsh (?-1683), militaire irlandais naturalisé français ;
 James Morrow Walsh (1840-1905), commissaire canadien de la Police montée du Nord-ouest ;
 James Anthony Walsh (1867-1936), prêtre, fondateur des missions étrangères d'Amérique ; 
 James J. Walsh (1880-1948), homme politique irlandais ;
 James Edward Walsh (1891-1981), missionnaire catholique américain, vicaire apostolique en Chine ;
 James Walsh (1897-1959), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 James Morgan Walsh (1897-1952), écrivain australien de romans de littérature populaire ;
 James Thomas Patrick Walsh (1943-1998), acteur américain.